Рейс 841 авіакомпанії Trans World Airlines може значити: